И́кин (Eakin) — английская фамилия. Известные носители:

 Икин, Коди (род. 1991) — канадский хоккеист.
 Икин, Ричард (1910–1999) — американский зоолог.

Примечания